МТР — аббревиатура кириллицей, может означать:
 МТР — Международное товарищество рабочих
 МТР — Международный трибунал по Руанде, МУТР — Международный уголовный трибунал для Руанды
 МТР — Машина термической резки
 МТР — магнитный термоядерный реактор
 МТР — многокомпонентный твёрдый раствор
 МТР — материально-технический ресурс
 МТР — Марийская традиционная религия

См. также 
 СК-МТР — сетевой классификатор материально-технических ресурсов
 MTP